

Australie 
 Rockdale, une banlieue de Sydney, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;
 la ville de Rockdale, une ancienne zone d'administration locale au sud du centre-ville de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud ;

États-Unis 
 le comté de Rockdale, un comté de Géorgie ;
 Rockdale, une ville du comté de Milam, au Texas ;
 Rockdale, un village du comté de Will, dans l'Illinois ;
 Rockdale, un village du comté de Dane, dans le Wisconsin.

Nouvelle-Zélande 
  Rockdale (Nouvelle-Zélande)|Rockdale, proche d'Invercargill dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande